Persones:
 Ramon Cots i Escrigas (Sant Joan de Montdarn, 1857-1933), metge i escriptor.
 Antoni Cots i Trias (Barcelona, 1874-1935), pedagog.
 Jaume Cots i Gorchs (Barcelona, 1902-1990), jurista.
 Eugeni Cots Ardèvol (Reus 1911 - 1990), empresari i periodista.
 Jordi Cots i Domínguez (Barcelona, 1963), tècnic d'administració pública i polític.
 Masies:
 Can Cots (Guixers), masia de Guixers
 Les Cots (amb article), diverses masies: 
 Les Cots (Biosca), masia de Biosca, a la Segarra
 Les Cots (Odèn), masia d'Odèn, al Solsonès
 Les Cots (Pinell de Solsonès), masia de Pinell de Solsonès
 Les Cots (Sant Joan de Montdarn), masia de Viver i Serrateix, al Berguedà
 Les Cots (Serrateix), masia de Viver i Serrateix, al Berguedà
 Edificis:
 Casa Cots, edifici de Girona.
 Can Cots (el Masnou), casa del Masnou (Maresme)